Várzea Grande es el nombre de los siguientes lugares:

 Várzea Grande (Piauí) - ciudad del estado de Piauí.
 Várzea Grande (Mato Grosso) - ciudad del estado de Mato Grosso.
 Várzea Grande (Góis) - lugar principal de la freguesia de Vila Nova do Ceira, municipio de Góis.